Een knoopcel, knoopcelbatterij, knoopbatterij of ook wel alleen knoopje (Engels: button cell, ook coin cell) is een schijfvormige batterij, ongeveer ter grootte van een knoop.

In tegenstelling tot bij grotere batterijen is de behuizing doorgaans met de pluspool en het dekseltje met de minpool verbonden. Er is slechts één batterijcel.

Er zijn veel soorten knoopcellen in allerlei maten en met uiteenlopende spanningen en energie-inhoud. In onderstaande tabellen worden er een aantal beschreven.

Toepassingen
Knoopcellen worden toegepast in veel draagbare elektronische apparaten die een zeer gering stroomverbruik hebben. In kleine apparaten, zoals horloges, zou een grotere batterij onpraktisch zijn. Meestal worden deze apparaten inclusief het batterijtje verkocht en niet zelden is de levensduur van de knoopcel langer dan van het apparaat.
Voorbeelden hiervan zijn: horloges, rekenmachines, computers en sommig speelgoed.

Ook in hoortoestellen — die overigens weinig stroom verbruiken — zitten knoopcellen om hun kleine afmeting en gering gewicht. Draagcomfort en discretie worden erdoor mogelijk.

Uitvoeringen
Evenals bij gewone batterijen vinden er bij knoopcellen veel nieuwe ontwikkelingen plaats. Zo zijn er naast koolstof-zinkknoopcellen ook typen op basis van alkaline, zink-lucht, lithium, NiMH, lithium-ion en meer. Ook zijn van een aantal modellen oplaadbare versies te verkrijgen, maar deze hebben een aanzienlijk geringere capaciteit dan de niet-oplaadbare tegenhangers. Van de in de tabel genoemde modellen heeft de kleinste een diameter van 5,8 mm en een dikte van slechts 1,25 mm. De grootste twee meten 24,7 en 25 mm rond bij een dikte van 7,7 resp. 7,5 mm.

Overige knoopcelbatterijen

Batterij